Алькорта () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Рафаель Алькорта — іспанський футболіст
 Хосе Фігероа Алькорта — президент Аргентини